Степан Власович Кальченко () — советский государственный и партийный деятель, министр сельского хозяйства РСФСР (1959—1960).

Биография 
Степан Власович Кальченко родился 31 декабря 1908 года в семье железнодорожного кондуктора в селе Карашина  Каневского уезда Киевской губернии, ныне село входит в состав   Черкасской области Украины. С четырнадцатилетнего возраста начал трудовую жизнь, был батраком, рабочим кирпичного завода.

Трудовую деятельность начал 1925 г. чернорабочим на заводе. В 1928 г. после окончания сельскохозяйственног техникума по путёвке Наркомзема СССР был направлен на работу в Батуринский район Шадринского округа Уральской области районным агрономом.

С 1930 по 1938 гг. работал старшим агрономом Батуринской МТС, старшим агрономом и директором Шадринского зерносовхоза (Челябинская область, ныне Курганская область), принимал активное участие в коллективизации крестьянских хозяйств.

С 1931 года является членом ВКП(б), c 1952 года партия переименована в КПСС.

В 1937 году назначен Наркоматом совхозов РСФСР начальником Управления овцеводческого хозяйства Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР. В 1942 году Степан Власович окончил сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева и был направлен на работу в Шадринский зерносовхоз директором.

С 1943 по 1947 год был директором Курганского областного треста зерновых совхозов.

21 декабря 1947 года избран депутатом Курганского областного Совета депутатов трудящихся II созыва, член облисполкома. С 1948 года Степан Власович — первый заместитель председателя Исполнительного комитета Курганского областного Совета, курирующий сельское хозяйство области. 17 декабря 1950 г. избран депутатом Курганского областного Совета III созыва, а 17 марта 1952 года постановлением III-й сессии Исполнительного комитета Курганского областного Совета III-го созыва утверждён председателем Исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов трудящихся.- председателем исполкома Курганского областного Совета III созыва. Депутат областного Совета IV созыва (до 1954 г.).

В октябре 1952 года принял участие в работе XIX съезда КПСС.

С 1954 года С. В. Кальченко работал в Москве на должностях заместителя министра сельского хозяйства СССР, министра сельского хозяйства РСФСР.

С июля 1960 по декабрь 1962 года являлся председателем Исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся. Затем с декабря 1962 по декабрь 1964 года — председателем Исполнительного комитета Алтайского сельского краевого Совета депутатов трудящихся. В декабре 1964 назначен председателем Исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся.

Двадцать лет (1966—1986 гг.) работал первым заместителем директора ВДНХ СССР.

С 1986 года — на пенсии.

31 октября 1961 года — 29 марта 1966 года — кандидат в члены ЦК КПСС (избран на XXII съезде КПСС).

Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва, депутат Верховного Совета РСФСР.

Степан Власович Кальченко умер в Москве 9 декабря 1996 года.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды и звания 
 Орден Красной Звезды (10 сентября 1945)
 Орден «Знак Почёта» (1949)
 Орден Трудового Красного Знамени (29 декабря 1978)
 Орден Дружбы народов (30 декабря 1983), за многолетнюю плодотворную работу по организации пропаганды достижений науки, техники и передового опыта в сельском хозяйства и в связи с семидесятипятилетием со дня рождения
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Источники 
 Алтай. Годы созидания, Барнаул, 1999
 Политические лидеры Вятского края. Век XX. Биографический справочник. CD. ГАСПИ КО, Киров, 2006
 Ежегодник Большой советской энциклопедии, 1957—1990, Москва, 1958—1991
 Представительная власть в Зауралье: история и современность Оттветственный за выпуск Д. А. Кошкаров

Ссылки 
 От Председателя исполкома Совета до Председателя Думы

Министры сельского хозяйства РСФСР
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Председатели Кировского облисполкома
Председатели Курганского облисполкома
Вторые секретари Курганского обкома КПСС
Председатели Алтайского крайисполкома
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Персоналии:Шадринский район
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС